Тимея Бабош и Кристина Младенович — победительницы турнира.

Сетка была рассчитана на 64 пары (128 участниц), организаторы предоставили 6 Уайлд-кард.

Общая информация 
Первые номера посева Андреа Сестини Главачкова и Латиша Чан дошли до четвертьфинала, где проиграли пятым номерам посева Тимее Бабош и Кристине Младенович. Прошлогодние победительницы Бетани Маттек-Сандс и Луция Шафаржова не защищали свой титул, однако Шафаржова приняла участие в турнире. В команде с Барборой Стрыцовой она была посеяна под четвёртым номером и дошла до четвертьфинала. Бабош и Младенович смогли в итоге завоевать титул, переиграв в финале вторых номеров посева Елену Веснину и Екатерину Макарову

Рейтинговые очки и призовые

Участники 

* по состоянию на момент жеребьёвки (рейтинг от 8 января 2018 года).

Ход турнира

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Ссылки 
 

Взрослые